Mount Pleasant se refiere normalmente a la base aérea RAF Mount Pleasant en las Islas Malvinas, pero también puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Mount Pleasant (Arkansas), pueblo en el condado de Izard, Arkansas.
Mount Pleasant (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Cabarrus, Carolina del Norte.
Mount Pleasant (Carolina del Sur), pueblo en el condado de Charleston, Carolina del Sur.
Mount Pleasant (Iowa), ciudad en el condado de Henry, Iowa.
Mount Pleasant (Míchigan),  ciudad ubicada en el estado de Míchigan.
Mount Pleasant (Nueva York), pueblo en el condado de Westchester, estado de Nueva York. 
Mount Pleasant (Ohio), villa en el condado de Jefferson, Ohio.
Mount Pleasant (Pensilvania), borough en el condado de Westmoreland, Pensilvania.
Mount Pleasant Mills, lugar designado por el censo en el condado de Snyder, Pensilvania.
Mount Pleasant (Tennessee), ciudad en el condado de Maury, Tennessee.
Mount Pleasant (Texas), ciudad en el condado de Titus, Texas.
Mount Pleasant (Utah), ciudad del condado de Sanpete, estado de Utah.
Mount Pleasant (Wisconsin), villa en el condado de Racine, Wisconsin. 
Mount Pleasant (condado de Green, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Green, Wisconsin.